American Psycho puede referirse a:

 American Psycho, novela de Bret Easton Ellis, publicada en el año 1991.
 American Psycho, película sobre la novela de Bret Easton Ellis, dirigida por Mary Harron en 2000.
 American Psycho 2, película dirigida por Morgan J. Freeman en 2002.
 American Psycho, álbum de The Misfits lanzado en el año 1997.